Cozio ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Cozio (~1715–1780), italienischer Adliger und Schachspieler
 Ignazio Alessandro Cozio di Salabue (1755–1840), italienischer Adliger und Violinsammler